Traian több romániai település lehet:

 Traján, Arad megye
 Traján, Bákó megye
 Traian, Brăila megye
 Traian, Ialomița megye
 Traian, Olt megye
 Újbagos, Szatmár megye
 Traian, Teleorman megye
 Traian, Constanța megye

Lásd még 
 Traján